Алексис Полен Парис (; 1800—1881) — французский историк и литературовед, специалист по Средневековью. Брат Луи Париса и отец Бруно-Полена-Гастона Париса. Друг Александра Дюма-отца.

Биография 
В молодости работал помощником куратора рукописей в Национальной библиотеке. В 1837 году избирается членом Академии изящной словесности. С 1853 по 1872 год Парис также был профессором французского языка и литературы Средних веков в Коллеж де Франс. Помимо этого, Парис — член комитета школы хартий, член Французского общества книголюбов, офицер ордена Почётного легиона и ордена Леопольда.

За свою жизнь Парис опубликовал множество неизвестных тогдашнему миру средневековых рыцарских романов, эпосов, хроник и писем. В частности, он отредактировал научное издание «Больших французских хроник» (1830-е гг.) и напечатал полное собрание сочинений лорда Байрона на французском языке.

Библиография

Некоторые публикации 
 Correspondance du roi Charles IX et du sieur de Mandelot, gouverneur de Lyon, pendant l’année 1572, époque du massacre de la Saint-Barthélemy. Lettre des Seize au roi d’Espagne Philippe II, année 1591 (1830)
 Li Romans de Berte aus grans piés, publié pour la 1re fois et précédé d’une lettre à M. de Monmerqué sur les romans des douze pairs (1832)
 Li Romans de Garin le Loherain, publié pour la première fois et précédé de l’examen du système de M. Fauriel sur les romans carolingiens par Paulin Pâris (1832)
 Li Romans de Garin le Loherain, publié pour la première fois et précédé de l’examen du système de M. Fauriel sur les romans carlovingiens par M. P. Pâris (2 volumes, 1833—1835)
 Les Grandes Chroniques de France, selon qu’elles sont conservées en l'Église de Saint-Denis (5 volumes, 1836—1838)
 Les Manuscrits françois de la Bibliothèque du roi, leur histoire et celle des textes allemands, anglois, hollandois, italiens, espagnols de la même collection (8 volumes, 1836—1838)
 Mémoire sur le coeur de Saint Louis et sur la découverte faite dans la Sainte-Chapelle (1844)
 De la conqueste de Constantinople, édition faite sur des manuscrits nouvellement reconnus, par *Les Chansons de geste, poèmes du XIIe et du XIIIe siècle : discours d’ouverture du cours de langue et de littérature du Moyen Âge, prononcé le 6 décembre 1858 (1859)
 Les Aventures de maître Renart et d’Ysengrin son compère, mises en nouveau langage, racontées dans un nouvel ordre et suivies de nouvelles recherches sur le roman de Renart (1861)
 Recueil complet des poésies de Saint-Pavin, comprenant toutes les pièces jusqu'à présent connues et un plus grand nombre de pièces inédites (1861)
 Chronique des croisades. La Chanson d’Antioche, composée au XIIe siècle, par Richard le Pèlerin, renouvelée par Graindor de Douai au XIIIe siècle (1862)
 Histoire littéraire de la France, où l’on traite de l’origine et du progrès, de la décadence et du rétablissement des sciences parmi les Gaulois et parmi les François par des religieux bénédictins de la Congrégation de S. Maur (édité entre autres par Paulin Pâris, 13 volumes, 1865—1869)
 Les Romans de la Table ronde, mis en nouveau langage et accompagnés de recherches sur l’origine et le caractère de ces grandes compositions (5 volumes, 1868—1877)
 Le Livre du voir-dit de Guillaume de Machaut, où sont contées les amours de Messire Guillaume de Machaut et de Peronnelle dame d’Armentières, avec les lettres et les réponses, les ballades, lais et rondeaux dudit Guillaume et de ladite Peronnelle, publié sur trois manuscrits du XIVe siècle (1875)
 Histoire générale des croisades par les auteurs contemporains, Guillaume de Tyr et ses continuateurs. Texte français du XIII s. revu par Paulin Pâris (2 volumes, 1879)
 Études sur François premier, roi de France, sur sa vie privée et son règne, par Paulin Pâris, publiées d’après le manuscrit de l’auteur et accompagnées d’une préface, par Gaston Pâris (2 volumes, 1885)
 Lancelot du Lac, roman de la Table ronde mis en nouveau langage par Paulin Pâris (1958)

Примечания

Ссылки 
 
 Généalogie de Paulin Páris
 Nécrologie
 Произведения Париса на сайте Gallica

Профессора Коллеж де Франс